Растко Тадић (Нова Варош, 11. март 1933 — Београд, 14. новембар 1994) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор  || Милован 
|-
| 1960. || Дан четрнаести  || Конобар
|-
| 1960. || Два погледа кроз кључаоницу ТВ филм || /
|-
| 1961. || Песма  || Наредник српске војске
|-
| 1961. || Велика турнеја  || Помоћник режисера (као Р. Тадић)
|-
| 1962. || Чудна девојка  || /
|-
| 1962. || Сибирска леди Магбет  || /
|-
| 1962. || Звиждук у осам  || Тип у мантилу 2
|-
| 1962. || Три приче о Џефу Питерсу ТВ филм || /
|-
| 1963. || 20000 за трошак ТВ филм || /
|-
| 1964. || Бело у белом ТВ филм || /
|-
| 1964. || Марш на Дрину  || Сељак са колима
|-
| 1964. || Изгубљени рај ТВ филм || /
|-
| 1965. || Инспектор  || Коцкар (као Рале Тадић)
|-
| 1965. || Сигурно је сигурно ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ко пуца отвориће му се  || /
|-
| 1966. || Граф Боббy, дер Сцхрецкен дес wилден Wестенс  || /
|-
| 1966. || Топле године  || /
|-
| 1967. || Немирни  || Милиционер
|-
| 1967. || Пошаљи човека у пола два  || /
|-
| 1967. || Празник  || Четник Милоје
|-
| 1967. || Дивље семе  || /
|-
| 1967. || Деца војводе Шмита  || /
|-
| 1968. || Пре истине  || Милиционер
|-
| 1968. || Делије  || /
|-
| 1968. || Операција Београд  || Пуковник Андреј Блок
|-
| 1968. || ТВ Буквар ТВ серија || Кицош
|-
| 1968. || Силе ТВ филм || /
|-
| 1968. || Поход  || Циганин
|-
| 1968. || Под стакленим звоном ТВ филм || /
|-
| 1969. || Зазидани  || /
|-
| 1969. || Крвава бајка  || Билин отац
|-
| 1968 1969. || Сачулатац ТВ серија || /
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Велики дан  || Крупми
|-
| 1969. || Кад сам био војник ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Добро нам дошли Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1971. || Опклада  || /
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Радни колега
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Трајко Нешић
|-
| 1971. || Дан дужи од године  || /
|-
| 1971. || На небу звезда Даница Кратки филм || /
|-
| 1972. || Грађани села Луга ТВ серија || Радоје
|-
| 1972. || И Бог створи кафанску певачицу  || /
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  
|-
| 1973. || Паја и Јаре  || /
|-
| 1974. || Против Кинга  || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Једног лепог, лепог дана ТВ филм || /
|-
| 1975. || Награда године ТВ филм || /
|-
| 1975. || Голгота ТВ филм || /
|-
| 1976. || Вагон ли  || Кондуктер
|-
| 1976. || Четири дана до смрти  || /
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || /
|-
| 1976. || Кухиња ТВ филм || Франк
|-
| 1977. || Мирис пољског цвећа  || Глумац 2
|-
| 1978. || Тигар  || /
|-
| 1978. || Чардак ни на небу ни на земљи ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Петријин венац  || Рудар 2
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Грађевински инспектор
|-
| 1980. || Кочијашке баладе ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || Хајдук  || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1981. || Лагани повратак Кратки филм || /
|-
| 1981. || Краљевски воз  || Крчмар на железничкој станици
|-
| 1982. || Докторка на селу ТВ серија || /
|-
| 1982. || Вереница Кратки филм || /
|-
| 1983. || Лагани повратак Кратки филм || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1986. || Друга Жикина династија  || Пецарош 2
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || /
|-
| 1987. || Већ виђено  || Конферансије
|-
| 1987. || Ло сциало ТВ мини серија || /
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || /
|-
| 1987. || Шумановић — комедија уметника ТВ филм || Сељак
|-
| 1988. || Мала Нада ТВ серија || Милиционер
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || /
|-
| 1989. || Дивљи светац ТВ филм || Илија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Конак ТВ филм || /
|-
| 1991. || Глава шећера ТВ филм || Поп Пера
|-
| 1992. || Полицајац са Петловог брда  || Портир Илић
|-
| 1993 1994. || Полицајац са Петловог Брда (серија) ТВ серија || Портир Илић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1994.
Српски глумци
Југословенски глумци
Нововарошани